Bia (godin), een Griekse godin
 Bia (geslacht), een vlindergeslacht
 Bia (district), een Ghanees district
 Bia (rivier), een Ghanese rivier
 Bia (televisieserie), een Argentijnse televisiserie
 Business impact-analyse